В одиночному розряді тенісного турніру Ameritech Cup 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Яна Новотна (2-ге коло)
 Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)

 Зіна Гаррісон (фінал)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Емі Фрейзер (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1991